La Primera División 1971 è stata la 43ª edizione del massimo torneo calcistico argentino e la 5ª ad essere disputata con la formula dei tornei Metropolitano e Nacional.

Campionato Metropolitano

Classifica marcatori

Campionato Nacional

Gruppo A

Gruppo B

Semifinali
Independiente 2-2 (6-7 dcr) San Lorenzo de Almagro
Rosario Central 1-0 Newell's Old Boys

Finale
Rosario Central 2-1 San Lorenzo de Almagro

Classifica marcatori

Collegamenti esterni
 Argentina 1971 - RSSSF
 Argentina - List of Topscorers - RSSSF

Calcio nel 1971
Campionato argentino di calcio